Дечја песма Евровизије 2017. је било 15. по реду такмичење намењено деци. Одржало се у Тбилисију, главном граду Грузије, у спортској палати Тбилиси. На такмичењу су учествовале 16 земаља: Португалија је учествовао по први пут после 2007. године, а од такмичења су одустали Бугарска и Израел.

Полина Богусевич је са песмом Wings остварила другу победу за Русију. На другом месту је завршила Грузија, а на трећем Аустралија.

Место одржавања 

ЕРУ је потврдила у фебруару 2017. да ће се такмичење 2017. одржати у Грузији. Ово ће бити прво Евровизијско такмичење које ће се одржати у Грузији, упркос томе што су победили до сада три пута на такмичењу. 26. фебруара 2017. је потврђено да ће се одржати у Тбилисију, а 16. марта да ће се одржати у Тбилиси спортској палати. Међутим, 9. августа је објављено да ће се такмичење одржати у Олимпијској палати у Тбилисију, капацитета до 4.000 гледалаца.

Формат

Графички изглед 
12. маја 2017. током конференције у Кијеву, ЕРУ је потврдила да ће слоган гласити Shine Bright (Засијај). Детаљи о визуелном изгледу су такође објављени током конференције.

Водитељи 
3. октобра 2017. је објављено да ће водитељке такмичења бити Хелен Каландаџе и Лизи Јапариџе која је представљала Грузију на дечјој песми Евровизије 2014. године.

Земље учеснице 
9. августа 2017. објављено је да ће 16 земаља учествовати. Повратник на такмичењу ће бити Португал који ће први пут учествовати после 2007. године. Од такмичења су одустали Бугарска и Израел.

Финале

Гласање

Остале земље 

Земље које су одустале од учешћа:

  Азербејџан
  Белгија
  Бугарска
  Грчка
  Данска
  Израел
  Летонија
  Литванија
  Молдавија
  Норвешка
  Румунија
  Сан Марино
  Словенија
  Уједињено Краљевство
  Француска
  Хрватска
  Црна Гора
  Швајцарска
  Шведска
  Шпанија

Референце

Спољашње везе 

 Званична презентација 

2017 Дечја песма Евровизије
Музички фестивали 2017.